Figaros Hochzeit – film del 1920 diretto da Max Mack
Figaros Hochzeit – film del 1949 diretto da Georg Wildhagen
Ein toller Tag  (titolo alternativo Figaros Hochzeit) – film del 1954 diretto da Oscar Fritz Schuh